Příjmení Cline nese více různých osobností:

 Ernest Cline (* 1972) – americký spisovatel, scenárista a performer slam-poetry
 Nels Cline (* 1956) – americký kytarista
 Patsy Cline (1932–1963) – americká zpěvačka